Yolo County, een county in Californië in de VS
Yolo (internetterm), een populaire afkorting voor you only live once